Над младия Рейн () е държавният химн на Княжество Лихтенщайн от 1920 г. Споделя същата мелодия като химна на Обединеното кралство „God Save the Queen“ и норвежкия кралски химн „Kongesangen“, като единствената разлика е допълнителен припев в края на песента.

Текст 

Лихтенщайн
Национални символи на Лихтенщайн